Рік Дракона:
 Рік Дракона (гороскоп) — рік китайського гороскопа.
 Рік Дракона (фільм 1985 р.) — фільм Майкла Чіміно.
 Рік Дракона (срібна монета) — срібна монета НБУ.